Niemcy:
 Edenkoben – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Edenkoben – gmina związkowa  w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Edenkoben – dawna gmina związkowa  w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Osoby:
 Richard Schneider-Edenkoben – niemiecki pisarz